A kórea, Kórea lehetséges jelentései:

Kórea, a vitustánc néven is ismert szervi idegbetegség alternatív neve.
A Korea földrajzi név helytelen írásmódja.